В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе D регулярного сезона Евролиги 2014/2015. Матчи прошли с 16 октября по 19 декабря 2014 года. Состав группы был определён по результатам жеребьёвки, которая состоялась 10 июля 2014 года в Остенде, Бельгия. В группе участвовали 6 команд, которые сыграли друг с другом в два круга. В общей сложности, каждая команда провела по 10 матчей. Четыре лучшие команды выходят в Топ-16 Евролиги 2014/2015.

Команды

Турнирная таблица

Результаты

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь Евролиги 2014/2015

Евролига 2014/2015